Le Grand Dalmuti ou Jeu du Grand dalmuti (The Great Dalmuti) est un jeu de société créé par Richard Garfield, publié pour la première fois par Wizards of the Coast en 1995. C’est une variante du jeu populaire du Président (ou Trou du cul).

La première édition française du jeu a été publiée en 2007 avec des cartes au format tarot par Play Factory.

Règle du jeu

Matériel 
 80 cartes format tarot divisé en 12 rangs plus 2 jokers
 1 règle du jeu

But du jeu 

Le but du jeu est simple : être le premier à se défausser de toutes ses cartes, ou en tout cas éviter d'être le dernier.

Déroulement 
Le jeu se compose de 80 cartes de valeurs allant de 1 à 12 qui représentent des castes. Le nombre de cartes de chaque valeur est égal à cette valeur, il y a donc douze 12 (paysans), onze 11 (servantes), ..., trois 3 (chefs d'armée), deux 2 (archiprêtres) et un 1 (le Grand Dalmuti). Il y a également 2 jokers qui sont des cartes de remplacement.

Le jeu est plus intéressant de 5 à 8 joueurs, même si on peut jouer à plus.
 
Le statut du joueur étant également important, on détermine aléatoirement l'ordre et le rang des joueurs lors de la première partie. Par la suite, le premier joueur à se défausser de ses cartes devient le nouveau « Grand Dalmuti », et le joueur à sa gauche, le « Petit Dalmuti » alors que le joueur à droite du Grand Dalmuti est le « Gros Bouffon » et le joueur à droite de ce dernier est le « Petit Bouffon ». Les autres joueurs sont des marchands de statuts plus ou moins élevés en fonction de leur éloignement du Grand Dalmuti.

Pendant la phase d’impôt au début de chaque partie, le « Grand Dalmuti » oblige le « Gros Bouffon » à lui échanger ses 2 meilleurs cartes contre deux cartes de son choix. Le « Petit Dalmuti » fait de même avec le « Petit Bouffon », mais avec une seule carte.

Un joueur qui possède les deux jokers peut annuler les impôts. Si c’est le « Gros Bouffon » qui les possède, il peut également lancer une révolution, ou chacun prend la place du joueur qui lui est opposé, le « Gros Bouffon » échangeant la sienne avec le « Grand Dalmuti ».

Le statut autour de la table entraîne également un respect dû à la hiérarchie et des fonctions plus serviles pour les bouffons, comme ramasser les cartes, les distribuer, apporter des boissons, etc. Votre statut pouvant changer à chaque partie, être vraiment désagréable avec vos sous-fifres peut très facilement se retourner contre vous après une mauvaise main.

Le « Grand Dalmuti » commence toujours la partie. Il se défausse de sa première main de cartes en les jouant par série de cartes de même valeur, comme trois 4. Plus la valeur de la carte est élevée, pire est la carte, les jokers ayant une valeur de 13. Vous devez jouer autant de cartes que la série de cartes qui a été jouée par le joueur précédent mais d’une valeur inférieure ou vous devez passer.
Exemple : Christophe vient de jouer trois 8, Pierre peut jouer trois cartes identiques mais d'une valeur inférieure comme trois 4 ou passer.

Un joueur n'est jamais obligé de couvrir les cartes même s'il en a la capacité, vous avez le droit de bluffer ou de conserver vos cartes pour prendre la main plus tard. Même si vous avez passé, vous pouvez couvrir les cartes dans un tour ultérieur.
Dans l'exemple précédent Pierre, passe, mais Benoît joue trois 6 et prend la main, lorsque c'est à nouveau au tour de Pierre de parler, il peut jouer ses trois 4 et prendre la main.

Lorsque tous les joueurs passent dans un même tour, le « Gros Bouffon » ramasse les cartes qu'il défausse, et le joueur qui a la main relance une nouvelle série. Les joueurs jouent jusqu'à ce qu'ils aient tous défaussé toutes leurs cartes.
Lorsqu'un joueur prend la main en défaussant sa dernière carte, c'est le joueur à sa gauche qui prend la main à sa place.

Fin de partie et vainqueur 

Le premier joueur qui se défausse de toutes ses cartes devient le nouveau « Grand Dalmuti » pour la partie suivante, le deuxième devient le « Petit Dalmuti », les suivants des marchands, l'avant dernier quant à lui sera le « Petit Bouffon » et le dernier, le nouveau « Gros Bouffon ». Les joueurs changent alors de place et le « Gros Bouffon » peut distribuer les cartes pour une nouvelle partie.

Il est conseillé d'asseoir les joueurs en fonction de leur hiérarchie, le « Grand Dalmuti » sera par exemple dans un fauteuil confortable alors que les bouffons seront assis sur des tabourets ou une caisse.

Les parties durent 15 minutes et s'enchaînent, chacun espérant devenir « Grand Dalmuti » à la place du « Grand Dalmuti ».

Récompense

Liens externes 
 Play Factory Page consacrée au jeu sur le site de l'éditeur français

Jeu de cartes spécifique
Jeu de défausse